Die Serie A 1932/33 war die vierte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 18. September 1932. Der letzte Spieltag war der 25. Juni 1933. Als Aufsteiger kamen der FBC Palermo und der Padova Calcio aus der Serie B dazu. Juventus Turin beendete die Saison als Meister und konnte damit den Vorjahrestriumph wiederholen. In die Serie B mussten der AS Bari und der Pro Patria Calcio absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1932/33

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1932/33
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1932
Fußballsaison 1932/33